
Termin -{SP}- ima više značenja.

 Supstanca P, neuropeptid.
 -{sp}- orbitala, tip hibridizacije orbitala.